Daan Soete (Herentals, 19 december 1994) is een Belgisch wielrenner die vooral in het veldrijden actief is. Sinds 2020 komt hij uit voor het UCI Cyclo-cross team: CX Team Deschacht-Group Hens-Maes Containers.

Palmares

Wegwielrennen 
2017
 Bergklassement Ster ZLM Toer

2021 - 1 zege
proloog Ronde van Opper-Oostenrijk

2022 - 1 zege
proloog Ronde van Opper-Oostenrijk

Veldrijden 
Overwinningen

Resultatentabel

Mountainbiken 
Overwinningen

Resultatentabel

Jeugd
 Belgisch kampioen, Veldrijden: 2010 (nieuwelingen) & 2012 (junioren)
 Belgisch kampioen, Mountainbike Cross-country: 2010 (nieuwelingen)

Extern link 
 

Belgisch veldrijder
Belgisch mountainbiker